Tschuggen ist der Name von:
 Tschuggen (Arosa) (), Bergkuppe bei Arosa, Graubünden, Schweiz
 Tschuggen (Berner Oberland) (), Berg bei Wengen, Berner Oberland, Schweiz
 Tschuggen (Wallis), Weiler oberhalb Blatten bei Naters, Wallis, Schweiz
 Das Tschuggen Grand Hotel, ein Luxushotel bei Arosa